Édouard Hautcœur (1830- ), prélat de Sa Sainteté en 1876, fondateur et recteur de l’Université catholique de Lille ; sa devise héraldique est Sursum corda (« Haut les cœurs ») ;
 Kévin Hautcœur (1985- ), athlète français ; 
 Pierre-Cyrille Hautcœur (1964- ),  économiste et historien français ;
 Yohan Hautcœur (1981- ), footballeur français.

Références 
 .